Мене́зеш (реже Мене́зиш, ; в Бразилии, Гоа при непринятии орфографической реформы 1911 года сохранилась старая орфография — ) — португальская фамилия топонимического происхождения. Происходит из Montes Torozos в Тьерра-де-Кампос. Родоначальником считается Tello Pérez de Meneses — кастильский магнат второй половины XII века. Для бразильских персоналий часто передаётся как Менезес.

 Дуарте де Менезеш (1414—1464) — португальский военный и политический деятель XV века, 3-й граф Виана-ду-Алентежу, 2-й граф Виана-ду-Каштелу, лорд Каминья. Губернатор Ксар ес-Сегир. Сын Педро де Менезеша, 1-го Губернатора Сеуты.
 Менезеш, Сара (род. 1990) — бразильская дзюдоистка, олимпийская чемпионка 2012 года.
 Менезеш, Фернан Телеш де (1530—1605) — 30-й губернатор Португальской Индии.
 Менезеш, Фрадике де (род. 1942) — третий президент Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи с 2001 по 2011 год.

См. также 
 Менезес
 Менесес